Берю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Берю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта